Шейн Ли Линдстром (родился 11 февраля 1994 года), более известный как Murda Beatz — канадский продюсер, диджей и автор песен. Он использует популярную программу FL Studio.

Дискография

Микстейпы

Продюсерская дискография

2014 
Migos — No Label 2
 02. «Copy Me»
 06. «Antidote» 
 17. «Body Parts» (featuring Machine Gun Kelly)
 19. «Emmitt Smith»

Lil Durk — Signed to the Streets 2
 02. «Ten Four»
 13. «Gas & Mud»

Migos — Rich Nigga Timeline
 03. «Can’t Believe It»
 11. «Story I Tell»

2015 
Migos — Yung Rich Nation
 04. «Spray the Champagne» 
 08. «Just for Tonight» (featuring Chris Brown)
 09. «Pipe it Up»
 11. «Playa Playa»
 12. «Cocaina» (featuring Young Thug)

Migos — Back to the Bando
 05. «Rich Nigga Trappin»

Freddie Gibbs — Shadow of a Doubt
 07. «Mexico» (featuring Tory Lanez) 

Jeremih — Late Nights
 09. «I Did» (featuring Feather)

2016 
Migos — YRN 2
 11. «Hoe On A Mission»
 13. «Hate It Or Love It»

Drake — Views
 08. «With You» (featuring PartyNextDoor) 

Roy Woods — Waking at Dawn
 06. «Switch» 
 08. «Why»

Travis Scott — Birds in the Trap Sing McKnight
 07. «Sweet Sweet» 
 08. «Outside» (featuring 21 Savage) 

24hrs — 12:AM
 01. "Gucci Flame / 12:AM in the 6
 02. «Twenty Revenge» (featuring Yo Gotti) 
 03. «Monster Truck» 
 04. «Jungle Gym»

Kid Ink — RSS2
 02. «Before the Checks» (featuring Casey Veggies) 
 07. «Die in It» 

PartyNextDoor and Jeremih
 01. «Like Dat» (featuring Lil Wayne) 

Quavo
 00. «Cuffed Up» (featuring PartyNextDoor)
 00. «My Pockets»

PartyNextDoor
 00. «Buzzin» (featuring Lil Yachty) 
 00. «Can’t Let The Summer Pass»

Rick Ross
 00. «No U-Turns» 

Meek Mill — DC4
 09. «Offended» 

O.T. Genasis — Coke N Butter
 04. «Feelings» 

Murda Beatz — Keep God First
 01. «Intro»
 02. «M&Ms» (featuring Offset и Blac Youngsta)
 03. «Scorin'» (featuring Playboi Carti и Offset)
 04. «More» (featuring PartyNextDoor и Quavo) 
 05. «Yacht Master» (featuring Swae Lee и 2 Chainz)
 06. «Novacane»
 07. «She The Truth» (featuring Jeremih and Quavo) 
 08. «Drop Out» (featuring Jimmy Prime)
 09. «Growth» (featuring Offset)
 10. «Cappin' N Shit» (featuring Skooly и 2 Chainz)
 11. «Brown Money» (featuring Jay Whiss) 
 12. «9 Times Out of 10» (featuring Ty Dolla Sign) 
 13. «Pop Off» (featuring Offset)
 14. «Hunnids» (featuring Smoke Dawg)
 15. «I Just» (featuring Quavo)
 16. «Roller Coasters» (featuring 24hrs) 

Young Thug
 00. «I Might» (featuring 21 Savage) 

Gucci Mane — The Return of East Atlanta Santa
 08. «Yet»

2017 
PnB Rock — GTTM: Goin Thru the Motions
 14. «Stand Back» (featuring A Boogie wit da Hoodie)

Migos — Culture
 05. «Get Right Witcha» 

Wifisfuneral — When Hell Falls
 05. «Hunnits, Fifties» (featuring Yung Bans) 

Various Artists — The Fate of the Furious: The Album
 02. «Go Off» (performed by Lil Uzi Vert, Quavo и Travis Scott) 

Drake — More Life
 02. «No Long Talk» (featuring Giggs) 
 11. «Portland» (featuring Travis Scott и Quavo) 

Kid Ink — 7 Series
 01. «Supersoaka» 

Meek Mill — Meekend Music
 02. «Backboard» (featuring Young Thug) 

Juicy J — Gas Face
 09. «Leanin» (featuring Chris Brown и Quavo) 

French Montana — Jungle Rules
 11. «Push Up» 

Tyga — BitchImTheShit2
 07. «Bel Air» (featuring Quavo) 

Aminé — Good for You
 02. «Yellow» (featuring Nelly) 

Bebe Rexha — All Your Fault: Pt. 2
 01. «That’s It» (featuring Gucci Mane и 2 Chainz) 

Mozzy — «1 Up Top Ahk»
 10. «Outside» (featuring Lil Durk, Dave East и Lex Aura)

Quentin Miller
 00. «Unexplained Freestyle»

A Boogie wit da Hoodie — The Bigger Artist
 02. «Undefeated» (featuring 21 Savage) 

Gucci Mane — Mr. Davis
 01. «Work in Progress (Intro)» 

Yo Gotti — I Still Am
 09. «One on One» 
 11. «Yellow Tape»  

Roy Woods — Say Less
 04. «Take Time» (featuring 24hrs) 

Juicy J — Rubba Band Business
 07. «Too Many» 

G-Eazy — The Beautiful & Damned
 11. «Gotdamn» 

Travis Scott and Quavo — Huncho Jack, Jack Huncho
 03. «Eye 2 Eye» (featuring Takeoff) 
 05. «Huncho Jack» 
 06. «Saint» (спродюсирован вместе с Illmind)

2018 
Migos — Culture II
 11. «Gang Gang» 
 15. «Beast»
 17. «Motorsport» (featuring Cardi B и Nicki Minaj) 

Nipsey Hussle — Victory Lap
 11. «Grinding All My Life» 

Cardi B — Invasion of Privacy
 13. «I Do» (featuring SZA) 

Smokepurpp и Murda Beatz — Bless Yo Trap
 01. «123» 
 02. «Big Dope» 
 03. «Do Not Disturb» (featuring Lil Yachty and Offset) 
 04. «Pockets» 
 05. «Good Habits»
 06. «Mayo» 
 07. «Pray» (featuring ASAP Ferg)
 08. «Bumblebee» 
 09. «Ways» 
 10. «For the Gang» 

Ski Mask the Slump God — Beware the Book of Eli
 04. «Coolest Monkey in the Jungle (featuring SahBabii)» 	

Nicki Minaj — Queen
 17. «Miami»

6ix9ine — Dummy Boy

 02. «FEFE» featuring Nicki Minaj & Murda Beatz
 05. «MAMA» featuring Nicki Minaj & Kanye West

 05. «Forever Ever (featuring Young Thug и Reese Laflare)» 

Трэвис Скотт — Astroworld
 15. «Butterfly Effect»

Ski Mask The Slump God — Stokeley
 08. «Far Gone (featuring Lil Baby)» 

Kris Wu — Antares
 02. «November Rain»

Дрейк
 Drake — «Nice for What»

2019 
Халид — Free Spirit
 07. «Don’t Pretend (featuring Safe)» 
Trippie Redd — !
 08. «Keep Your Head Up» 
Trippie Redd — A Love Letter to You 4
 18. «The Jungle Book (featuring Lil Wop)»
Smokepurpp — Deadstar 2
 09. «Fill the Room Up (featuring Ty Dolla Sign)» 
 16. «Pop 1 (featuring Moneybagg Yo)»

2020 
Лил Уэйн — Funeral
 20. «Line Em Up»
Migos, Янг Таг, Трэвис Скотт
 00. «Give No Fxk»
Ариана Гранде — Positions
 03. «Motive»

2021 
Ариана Гранде – Positions (Deluxe)
 16. «Test Drive»
BamBam – ''riBBon'
 1. «Intro»

Примечания 

Композиторы по алфавиту
Музыкальные продюсеры Канады в стиле хип-хоп
Продюсеры XXI века